Crab Orchard kan syfta på:

 Crab Orchard, Kentucky
 Crab Orchard, Tennessee
 Crab Orchard, West Virginia